Il singolare del torneo di tennis Open Prévadiès 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristian Pless che ha battuto in finale Farruch Dustov 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Kristian Pless (Campione)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Roko Karanušić (semifinali)
 Jan Mertl (primo turno)

 Jérôme Haehnel (primo turno)
 Farruch Dustov (finale)
 Dieter Kindlmann (quarti di finale)
 Denis Istomin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès 2007